metasoma – końcowa część ciała błonkówek
 metasoma – zaodwłok skorpionów
 metasoma – tylna część ciała kolcogłowów
 metasoma (także opistosoma) – region ciała kryzelnic zawierający gonady

Przypisy